Morocco Tennis Tour 2016 steht für:

 Morocco Tennis Tour Casablanca 2016, Tennisturnier in Casablanca
 Morocco Tennis Tour Mohammedia 2016, Tennisturnier in Mohammedia
 Morocco Tennis Tour Meknès 2016, Tennisturnier in Meknès
 Morocco Tennis Tour Kenitra 2016, Tennisturnier in Rabat